СВ РК:
 Сухопутные войска Республики Казахстан
 Сухопутные войска Республики Корея